

События 

 Генрих V делает своего племянника Конрада, сына Фридриха I Швабского, графа Гогенштауфена, герцогом Франконии.
 11 февраля — Битва при Вельфехольце: Лотарь из Унтербурга побеждает Генриха V, императора Священной Римской империи.
 2 мая — третье перенесение мощей Бориса и Глеба в новый храм в Вышгороде.
 14 сентября — Битва при Сармине в Сирии: Рожер Салернский из крестоносцами разгромил сельджуков, под командованием Бурзук бин Бурзука.
 1115—1138 — Герцог Франконии Конрад Штауфен.
 Чжурчжени (одно из маньчжуро-тунгусских племён) образуют племенной союз во главе с вождём Агудой, выступают против киданей и отнимают у них часть территории. Возникновение государства Цзинь.
 1115—1123 — Император Цзинь Агуда (1068—1123).
 Издание «Устава Владимира Всеволодовича».
 Основание Флорентийской республики.
 Основание аббатства Клерво

Родились 
 Иоанн Салисберийский
См. также: :Категория:Родившиеся в 1115 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1115 году
 Олег Святославич
 Пётр Амьенский

См. также

Примечания